Birka – stanowisko archeologiczne na wyspie Björkö w Szwecji (jezioro Melar)
 Birka – metka używana podczas magazynowania żagli
 Birka – wioska w sadze wiedźmińskiej Andrzeja Sapkowskiego